Бендзин  () — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в городе Бендзин (расположена в дзельнице Малобондз), в Силезском воеводстве Польши. Имеет 1 платформу и 2 пути.

Станция построена на линии Варшаво-Венской железной дороги в 1859 году, когда эта территория была в составе Царства Польского.

Ссылки 
 Информации в базе atlaskolejowy.pl 
 Информации в базе bazakolejowa.pl 
 Информации в базе semaforek 
 Вокзал на сайте polskaniezwykla.pl 
 Фотографии в базе fotopolska.eu

Железнодорожные станции, открытые в 1859 году
Железнодорожные станции в Силезском воеводстве
Транспорт в Бендзине